Ледь:
 Ледь — река в Архангельской области, приток Ваги
 Ледь — река в Нижегородской области, приток Тёши

См. также 
 Ледьозеро